Села:
 Паньківка — Луганська область, Сватівський район
 Паньківка — Луганська область, Луганський район